Сильеруэло-де-Абахо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Арланса. Занимает площадь 68,14 км². Население — 279 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 17 км.

Покровителем города считается святой Хуан Баутиста.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Página web de Cilleruelo de Abajo 
 Página web Alternativa de Cilleruelo de Abajo
 Mapa localizador Google

Муниципалитеты Бургоса